Línea 128 puede referirse a:

 Línea 128 de colectivos de Buenos Aires.
 Línea 128 de colectivos de Rosario.
 Línea 128 de autobuses de Madrid.
 Línea 128 de TUZSA antigua línea actualmente absorbida por la línea 28.
 Línea 128 de ómnibus de Montevideo.